Франц Фридрих Эрнст Брюннов (; 18 ноября 1821 — 20 августа 1891) — немецкий астроном, доктор наук.

Биография 
Изучал математику, физику и астрономию в Берлинском университете, где получил докторскую степень в 1843 году за работу De attractione moleculari. Ученик Генриха Вильгельма Дове.

Затем работал в Берлинской обсерватории под руководством Иоганна Энке.

В 1847—1851 руководил Дюссельдорфской обсерваторией.

В 1851 году вернулся в качестве главного научного сотрудника в обсерваторию Берлина.

В 1854 Брюннов был приглашён в США в Энн-Арбор (штат Мичиган), где стал директором вновь построенной обсерватории и преподавал в Мичиганском университете.

После работы в Анн-Арборе, был заместителем директора в Олбани, в 1859—1860 — обсерватории Дадли в Скенектади, штат Нью-Йорк, США.

Помещал статьи в журнале «Astronomical Notices».

В 1863 вернулся в Европу и с 1866 по 1874 работал королевским астрономом в Ирландии, сменив на этом посту сэра Уильяма Роуэна Гамильтона, и профессором астрономии в Тринити-колледже в Дублине, руководил местной обсерваторией.

В 1874 году вышел в отставку. Умер 20 августа 1891 года в Хайдельберге.

Избранные труды 
 «Учебник сферической астрономии». Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и Комп., 1872—1873.
 «Mémoire sur la comète elliptique de De Vico» (1849)
 «Lehrbuch der spharischen Astronomie», 1851.
 «Lehrbuch Kartenentwurfslehre», ок. 1870

Примечания

Ссылки 
 
 Franz Friedrich Ernst Brünnow

Преподаватели Мичиганского университета